Allenhurst – città statunitense nella Georgia
Allenhurst – località statunitense nel New Jersey
Allenhurst – località statunitense nel Texas